Název Falknov má nebo mělo více sídel:
 dřívější český název pro Sokolov (Falknov nad Ohří, německy Falkenau an der Eger)
 Falknov (Kytlice) – část obce Kytlice v okrese Děčín
 Dolní Falknov – část obce Kytlice v okrese Děčín
 dřívější název pro Sokolíčko, místní část Stonařova, okres Jihlava

Externí odkazy